Clara G (Baia Mare, Romênia) é uma atriz, diretora e produtora de filmes pornográficos romena.

Premiações e indicações

 2007 AVN Award winner – Best All-Girl Sex Scene, Film – Fuck
 2008 AVN Award nominee – Female Foreign Performer of the Year
 2009 AVN Award nominee – Best Sex Scene In A Foreign Shot Production – My Evil Sluts 2
 2009 AVN Award nominee – Best Director Foreign Non-Feature – My Evil Sluts 2
 2009 Hot d'Or nominee – Best All Sex European Director
 2010 AVN Award nominee – Best Director, Foreign Non-Feature – Give Me Pink 5
 2010 AVN Award nominee – Best New Web Starlet
 2011 AVN Award nominee – Best Web Star – Clara-G.com
 2011 AVN Award nominee – Best All-Girl Group Sex Scene – Buttman’s Evil Live
 2011 AVN Award nominee – Best Director, Foreign Non-Feature – My Evil Sluts 5

Ligações externas
 Clara G Official Website Contém conteúdo sexual explícito
 Clara G at Eurobabeindex
 Floyd-Agency website

Atores pornográficos da Romênia
Naturais de Baia Mare